Суперкубок Австрії з футболу 2002 — 17-й розіграш турніру. Матч відбувся 6 липня 2002 року між віце-чемпіоном Австрії клубом Штурм та володарем кубка Австрії клубом Грацер. Чемпіон Австрії сезону 2001-02 Тіроль не взяв участі у матчі за Суперкубок, бо не отримав ліцензію на сезон 2002-03.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на worldfootball  
 Матч на transfermarkt  

2002
Австрія
2002 в австрійському спорті